Die Hessenliga 1974/75 war die 25. Spielzeit der Fußball-Hessenliga als dritthöchste Spielklasse. Meister wurde der FSV Frankfurt, der dadurch in die 2. Bundesliga aufstieg. Absteigen mussten FVgg. Kastel 06, FC Hanau 93 und Borussia Fulda.

Weblink 
 1. Amateurliga Hessen Saison 1974/75 bei asc-neuenheim.de

1975
Fußballsaison 1974/75